Toirão pode referir-se a:
 Toirão (ave) — uma ave parecida com uma codorniz
 Tourão — um pequeno mamífero
 Tourão (Fajozes) — lugar da freguesia de Fajozes,
 Castelo de Rebordãos, também conhecido como ''castelo do Tourão — na freguesia do mesmo nome, concelho de Bragança, Portugal
 Mustela — algumas espécies deste género de mamíferos por vezes designam-se como toirões

Desambiguação